Río Micay kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Río San Juan de Micay, vattendrag, Cauca, 
 Río Micay (vattendrag i Colombia), Cauca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar